Ваттрело́ () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на північ від Парижа, 13 км на північний схід від Лілля. З 2000 року місто очолює Домінік Баер.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 16126 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 42361,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт 
 [ Розташування муніципалітету Ваттрело на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Нор